Nazwa Unrotated Projectile jest powszechnie używana do określenia wszystkich niestabilizowanych rakiet brytyjskich z tego okresu oraz ich wyrzutni niezależnie od ich kalibru i oficjalnego oznaczenia
 3in Rocket – brytyjska 3-calowa rakieta przeciwlotnicza z okresu II wojny światowej która powstała pod nazwą kodową Unrotated Projectile
 UP AA Rocket Mark I – 7-calowa rakieta przeciwlotnicza używana przez Royal Navy, używała silnika rakiety 3-calowej
 2in Multiple UP Mark III – 2-calowa wyrzutnia rakiet używana na statkach cywilnych